Флаг муниципального образования «Междуре́ченский городской округ» Кемеровской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 мая 2002 года как флаг муниципального образования город Междуреченск — Междуреченский район (после муниципальной реформы 2006 года — муниципальное образование «Междуреченский городской округ») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1064.

Описание 
«Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее в центре изображение фигур из герба города».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле сияющий серебром (с лучами не равной длины) камень, лежащий на зелёной включённой оконечности, обременённой двумя узкими лазоревыми (синими, голубыми) поясами, тонко окаймлёнными серебром, из которых нижний справа отвлечён и на конце косвенно соединён сверху».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

На флаге города показано его основное природное богатство края — каменный уголь.

Основной фигурой флага является кусок угля на фоне вспышки, которая аллегорически показывает, огонь, тепло и свет, которые даёт уголь.

Чёрный цвет в геральдике символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия.

Зелёная полоса с двумя голубыми поясами отражает тайгу, реки Томь и Усу на месте слияния которых расположен город. Зелёный цвет в геральдике — символ весны, радости, надежды, жизни, природы, а также символ здоровья.

Голубой цвет (лазурь) в геральдике — символ чести, славы, преданности, истины, добродетели и чистого неба.

Белый цвет (серебро) — символизирует чистоту, мудрость, благородство, мир, взаимосотрудничество.

Красный цвет полотнища символизирует энергию, которая даёт жизнь городу и огонь, расплавляющий металл, а также это символ труда, тепла, активности, мужества, праздника и красоты.

Примечания 

Междуреченск